Се́льское поселе́ние Некра́сово — упразднённое муниципальное образование Рамешковского района Тверской области. На территории поселения находились 28 деревень.

Центр поселения — деревня Некрасово.

Законом Тверской области от 5 апреля 2021 года № 18-ЗО к 17 апреля 2021 года было упразднено в связи с преобразованием Рамешковского района в муниципальный округ.

Географические данные 
 Общая площадь: 207,2 км²
 Нахождение: северо-западная часть Рамешковского района
 Граничило:
 на севере — с Максатихинским районом, Трестенское СП и Бежецким районом, Моркиногорское СП
 на востоке — с СП Заклинье и СП Алёшино
 на юге — с СП Застолбье
 на западе — с СП Высоково и ГП посёлок Рамешки
 на северо-западе — с Лихославльским районом, Толмачевское СП

На юге, по границе поселения протекает река Медведица. Основные реки — Каменка, приток Медведицы и Шуйка, приток Каменки.

История 
В XII—XIV веках территория поселения принадлежала к Новгородской земле. После образования губерний (1708 год) входила в Санкт-Петербургскую (до 1727 года), Новгородскую губернии. С 1775 года — в Бежецкий уезд Тверского наместничества, с 1796 года — в Тверской губернии.

Во второй половине XIX — начале XX века деревни поселения относились к Селищенской и Трестенской волостям Бежецкого уезда Тверской губернии.

В 1930-40-е годы на территории поселения существовали Ровновский, Некрасовский, Бакшинский, Селищенский и Безбожниковский (центр — с. Михайло-Прудово) сельсоветы Рамешковского района и Воротиловский сельсовет Толмачевского (Новокарельского) района Калининской области.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Рамешковского и Косковско-Горского сельских округов.

Население 

По переписи 2002 года — 1245 человек (259 в Косковско-Горском и 986 в Рамешковском сельском округе), на 01.01.2008 — 1219 человек.
Национальный состав: русские и карелы.

Населенные пункты 

На территории поселения находились следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни: Высокие Рази, Плоское, Поповка, Юрьевка, Александровская Горка; хутора Бортное, Бояриха, Зорька, Кивры, Хмелевка, Чумбуриха, Яблонька и другие.
Село (бывший погост) Михайлово-Прудово присоединено к деревне Кузнецово.
Деревня Разбойница переименована в Некрасово.

Известные люди 

 В деревне Некрасово родился Герой Советского Союза Александр Владимирович Асманов.

Литература

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Рамешковского района
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году